Sequeiros pode ser:

 Sequeiros - freguesia no concelho de Aguiar da Beira, Portugal
 Sequeiros - freguesia no concelho de Amares, Portugal
 Sequeiros - aldeia da freguesia do Poço do Canto, Portugal
Desambiguação